Военных Топографов:
 Мыс Военных Топографов — мыс на побережье Берингова моря.
 Пик Военных Топографов — вершина в Меридиональном хребте на Тянь-Шане ().
 Ущелье Военных Топографов — горное ущелье в континентальной части Чукотки.